W Polsce 
 Janków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Domaniów 
 Janków – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca 
 Janków – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Piątek 
 Janków – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rokiciny
 Janków – kolonia w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim, w gminie Łaskarzew 
 Janków – osada w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim, w gminie Ujazd
 Janków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Żelazków 
 Janków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Pleszew 
 Janków – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Drawno
 Janków – część wsi Psary, siedziba dawnej gminy Janków

 Janków – dawna gmina
 Janków – gromada w powiecie brzezińskim
 Janków – gromada w powiecie łęczyckim

 Zobacz też Jankowo, Janków Drugi, Janków Przygodzki, Janków Zaleśny